Арнольди (нем. Arnoldi) — немецкая фамилия.

Известные носители
 Арнольди, Александр Иванович (1817—1898) — генерал от кавалерии, участник Кавказских походов и русско-турецкой войны 1877—1878 годов, военный губернатор Софии.
 Арнольди, Вильгельм (1798—1864) — профессор еврейского языка и духовного красноречия, епископ Трирский с 1842 по 1864 год.
 Арнольди, Владимир Митрофанович (1871—1924) — русский ботаник, морфолог и альголог, член-корреспондент Российской академии наук.
 Арнольди, Иван Карлович (1780—1860) — генерал от артиллерии, сенатор, герой Наполеоновских войн.
  (1871—1945) — полковник РИА, военный теоретик
 Арнольди, Константин Владимирович (1901—1982) — советский энтомолог.
 Арнольди, Кэти (род. 1959) — американская писательница-фантаст, бывшая культуристка.
 Арнольди, Лев Владимирович (1903—1980) — советский гидробиологи и энтомолог.
 Арнольди, Николай Константинович (1834—1917) — действительный тайный советник (с 1905).
 Арнольди, Нина Александровна (1843—1921) — русско-французская писательница, революционерка.
 Арнольди, Пётр Карлович (?—1855) — генерал-майор, участник войн против Наполеона.
 Арнольди, Эдгар Михайлович (1898—1972) — советский киновед.
 Арнольди, Эрнст-Вильгельм (1778—1841) — немецкий промышленник, банкир.

См. также

Примечания